Perrin steht für:
 Perrin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Éditions Perrin, Verlag mit Büchern zur Geschichte, Paris
 Perrin et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Perrin ist der Name folgender Orte:
 Perrin (Missouri), Ort im Clinton County, Missouri
 Perrin (Nebraska) Ort im Morrill County, Nebraska
 Perrin (Texas), Census-designated place im Jack County, Texas
 Perrin (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Gloucester County, Virginia
 Perrin Hollow, Ort im Grainer County, Tennessee

Siehe auch:
 Périn